Давид-Бер (Бернгард) Натанзон (Натансон) (* 1832, містечко Сатанів Проскурівського повіту Подільської губернії, нині смт Городоцького району Хмельницької області — † 1916, Варшава) — єврейський літературознавець, журналіст, видавець. Племінник публіциста Іцхока-Бера Левінзона.

Біографія 

Здобув традиційну єврейську релігійну освіту. У 1853—1870 роках був учителем івриту в Одесі. До 1875 у Кишиневі, Лодзі вів торговлю й одночасно проводив просвітницьку діяльність. Почав друкуватися в газеті «Га-Магід», співпрацював також із газетою «Гамеліц».

Посилання 

 Російська єврейська енциклопедія. Натанзон Давид-Бер 

Персоналії за алфавітом
Літературознавці
Журналісти
Видавці